Ará, na mitologia iorubá, é o corpo do ser humano, moldado da lama por Olorum. Nele foi soprado pelo próprio o emi, o sopro da vida. Conforme os itãs, se subdivide em ará orum, o morador do Orum, e ará aiê, o corpo físico que reside no Aiê.

Bibliografia 

 

 

 

Religiões afro-brasileiras